Brooke kan syfta på

 Brooke – en krater på Venus uppkallad efter Frances Moore Brooke, se Lista över kratrar på Venus

Geografi

Storbritannien 

 Brooke, Rutland, ort i England, 
 Brooke, Norfolk,  ort i England,

USA 

 Brooke County – ett county i norra delen av delstaten West Virginia

Se även 
 Mount Brooke

Personer
 Annette Brooke
 Frances Moore Brooke

 James Brooke, indisk raja
 Rupert Brooke, engelsk författare
 Stopford Brooke, engelsk präst och författare

Engelska efternamn